S-Лига 2013 () — восемнадцатый сезон S-Лиги с момента его основания. Титул чемпиона защищал «Тампинс Роверс».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Хоум Юнайтед» квалифицировался в Кубок АФК 2014 как обладатель Кубка Сингапура 2013.

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт S-Лиги
 RSSSF

2013
Сингапур
2013 год в Сингапуре